Панас — чоловіче ім'я.
 Панас — одна з назв гри в піжмурки.

Прізвище 

  (1832—1903) — французький офтальмолог і хірург грецького походження.
 Панас Андрій Степанович (1971) — український політик, підприємець. Депутат Львівської міської ради трьох скликань (1998—2010).
 Панас Василь Тимкович (1923—1949) — український військовик, діяч УПА, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Панас Володимир Атанасович (1920—1953) — український військовик, діяч УПА.
 Панас Вадим Володимирович (1985) — український футболіст, півзахисник.
 Панас Петро Степанович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юзеф Панас

Псевдонім 
 Дід Панас — ведучий програми «На добраніч, діти» на Українському телебаченні з 1964 по 1986.